Plusieurs navires de la marine de guerre française ont porté le nom de Guerrière.

Liste 
 Guerrière (1689), une galère de la classe Duchesse.
 Guerrière (1800), une frégate de 44 canons.
 Guerrière (1821), une frégate rasée de 58 canons, initialement le vaisseau de 74 canons le Romulus.
 Guerrière (1860), une frégate à voile et vapeur.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Guerrier (1753)

Bibliographie 
 
 

Nom de bateau de la Marine française